Кушнаре́нковский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Кушнаренковский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Кушнаренково.

География 
Район расположен северо-западнее Уфы. Площадь района составляет около 1718 км2. Район расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины, в переходной лесостепной зоне. По территории района протекает река Белая с притоками Чермасан, Кармасан. Климат умеренно континентальный, тёплый, незначительно засушливый. Распространены типичные и выщелоченные чернозёмы, тёмно-серые песчаные почвы. Полезные ископаемые представлены месторождениями нефти, песка.

Территорию района с северо-запада на юго-восток пересекает автомобильная дорога М-7 "Волга".

История 
Район образован в 1930 году согласно постановлению Президиума Центрального Исполнительного Комитета  Башкирской АССР. До 1936 года именовался Топорнинским, по фамилии капитана русской армии С. Е. Топорнина, которому в 1790 году императрица Екатерина Великая подарила поместье на Девичьей горе. Переименован в честь Ивана Кушнаренко (1895—1935), народного комиссара земледелия Башкирской АССР.

В прошлом территорию района занимали башкирские волости: Канлинская (Кальнинская), Каршинская, Дуванейская.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 28,41 тыс. чел.
 2035 — 29,85 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: Башкиры — 43,5 %, Татары — 43 %, русские — 14,7 %, лица других национальностей — 3,1 %.

Административное деление 
В Кушнаренковский район как административно-территориальную единицу республики входит 12 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 12 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Кушнаренковском районе 69 населённых пунктов.

Экономика 

Район сельскохозяйственный. Основные отрасли: зерноводство, фабричное свеклосеяние, молочно-мясное скотоводство и свиноводство. Площадь сельскохозяйственных угодий; 131,3 тыс. га, в том числе пашни — 97,5 тыс. га, сенокосов — 8,5 тыс. га, пастбищ — 24,9 тыс. га.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 147 предприятий (в том числе 6 СПК, 26 крупных КФХ, 5 ООО, 3 подсобных хозяйств организаций и учреждений района и республики, 2 муниципальных совхоза, 105 мелких КФХ, 12547 дворов).

Образование 
В районе 52 общеобразовательные школы, в том числе 19 средних, профессиональное и педагогическое училища, сельскохозяйственный техникум; 27 массовых библиотек, 45 клубных учреждений, 6 больниц. Издаётся газета на татарском и русском языках «Яңа көн/Авангард», с тиражом ~4 тыс. и ~1 тыс., соответственно.

Здравоохранение 
Действует Кушнаренковская центральная районная больница.

Культура 
В районе действуют культурно-спортивный комплекс, 23 сельских дома культуры, 12 сельских клубов, центральная районная библиотека и 25 её филиалов, детская библиотека, детская музыкальная школа, стадион, парк культуры и отдыха.

Известные жители и уроженцы 
 Арсланов, Мухамед Нуриахмедович (2 февраля 1910 – 20 октября 2001) — народный художник БАССР, народный художник РСФСР, один из основоположников башкирского театрально-декорационного искусства.
 Ахмалетдинов, Фазульян Фазлыевич (15 апреля 1918 — 29 апреля 1979) — участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Аюпов, Риф Салихович (2 сентября 1939 — 28 января 2015) — советский и российский историк и педагог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (1998), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2001).
 Валеев, Абдулла Хабиевич (1922 — 24 января 1944) —  участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Валеев, Салих Шайбакович (22 октября 1912 — 12 октября 1970) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Валиев, Файзи (1892 — 29 ноября 1941) — российский, советский башкирский и татарский писатель.
 Васильев, Кузьма Андреевич (1 ноября 1895 — 19??) — советский военачальник, полковник.
 Гатауллин, Забир Сабирович (род. 5 июня 1949) — заслуженный строитель РБ, Заслуженный строитель РФ.
 Гатиятуллин, Асадулла Гатиятуллович (1891—1969) — башкирский поэт-импровизатор, сэсэн.
 Канцеров, Алексей Яковлевич (? — 25 июня 1918) — иерей, священномученик Русской православной церкви.
 Кашфи Карипов (1892—1918) — башкирский поэт.
 Крашенинников, Фёдор Павлович (27 августа 1898 — 16 февраля 1979) — актёр Русского драматического театра Башкирии, член Союза театральных деятелей (1938), народный артист БАССР (1955).
 Мударисов, Миннегали Закирович (23 февраля 1947 — 24 марта 2015) — советский биатлонист, советский и российский тренер по биатлону. Мастер спорта СССР (1971), заслуженный тренер РСФСР (1989).
 Мустаев, Хашим Фатыхович (11 сентября 1918 —  24 декабря 2015) — артист балета, педагог-балетмейстер, заслуженный работник культуры БАССР(1988), заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан (1999), лауреат республиканской премии им. Мажита Гафури, один из основоположников профессионального балетного искусства и башкирской народной хореографии.
 Паширов, Валентин Дмитриевич (6 августа 1924 — 6 ноября 1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рассказов, Иван Павлович (26 августа — 28 февраля 1980) — работник Уфимского завода аппаратуры связи, Герой Социалистического Труда, участник Великой Отечественной войны.
Сабиров, Мухаммат Галлямович (29 марта 1932 —9 марта 2015) — советский и российский государственный деятель. Премьер-министр Республики Татарстан(1990-1995)
 Султанов, Шариф Хабибуллович (9 августа 1913 — 10 мая 1998) — председатель колхоза им. Салавата Кушнаренковского, Герой Социалистического Труда.
 Шакиров, Закир Шакирович (3 ноября 1881 — 3 декабря 1968) — башкирский педагог и лингвист, Герой Труда.
 Шамсутдинов, Мухамет Мухаррямович (2 сентября 1927 — 30 августа 1971) — танцовщик, народный артист БАССР (1955).
 Якупов, Назым Мухаметзянович (7 июля 1928 — 20 февраля 2009) — участник венгерских событий 1956 года, Герой Советского Союза.

Достопримечательности 
  13 сентября 2014 г. в 1,5 км к западу от села модераторами башкирского общереспубликанского сообщества «102» установлен памятный знак в точке с географическими координатами 55°00’00" северной широты 55°00’00" восточной долготы. Он выполнен в виде указателя направлений и расстояний до столиц стран, входящих в международные альянсы ШОС и БРИКС, встреча лидеров которых проходила Уфе в июле 2015 года.
 Кушнаренковский могильник — часть Кушнаренковской культуры, археологический памятник Турбаслинской культуры, свидетель жизни и быта древних племен, обитавших на территории района полтора тысячелетия назад.
 Поместье Топорнина — здание, построенное французским архитектором в начале XVIII века. Это здание заслуженно считалось одним из лучших архитектурных памятников, расположенных на территории бывшей Оренбургской губернии.
 Школа коминтерна — секретная школа разведчиков для заброски в оккупированные страны Европы.

Примечания

Ссылки 
  Администрации сельских поселений муниципального района Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Районы Башкортостана
Кушнаренковский район